22. mistrovství Evropy  v basketbale proběhlo ve dnech 26. května – 6. června v Československu.

Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, rozdělených do dvou šestičlenných skupin z nichž první tři týmy postoupily do finálové skupiny. Z finálové skupiny, dva nejlepší týmy postoupily do finále, třetí a čtvrtý tým hrál o třetí místo. Družstva, která se umístila v základních skupinách na třetím až šestém místě hrála ve skupině o 7. - 12. místo. Mistrem Evropy se stalo družstvo Sovětského svazu.

Výsledky a tabulky

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

O 1. - 6. místo 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

O 7. - 12. místo 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Finále

O 3. místo

Soupisky 
1.  SSSR

 Trenér: Alexandr Gomelskij

2.  Jugoslávie

 Trenér: Bogdan Tanjević

3.  Československo

 Trenér: Pavel Petera.

4.  Španělsko

 Trenér: Antonio Díaz Miguel.

5.  Itálie

 Trenér: Sandro Gamba.

6.  Izrael

 Trenér: Ralph Klein.
 
7.  Polsko

 Trenér: Jerzy Świątek.

8.  Francie

 Trenér: Pierre Dao.

9.  Řecko

 Trenér: Giannis Ioannidis.
 
10.  Německo

 Trenér: Terry Schofield.

11.  Turecko

 Trenér: Aydan Siyavuş.

12.  Anglie

 Trenér: Vic Ambler.

Konečné pořadí

Externí odkazy 
  FIBA Europe
  Oficiální stránky FIBA (archív)
  Sportovní statistiky
  Lingua sport
  Rudé právo (květen)
  Rudé právo (červen)

Mistrovství Evropy v basketbalu mužů
Basketbal v roce 1981
Basketbal v Československu
Sportovní události v Československu
Sportovní události v Praze
Sportovní události v Bratislavě
Sportovní události v Havířově
Basketbal v Praze
Sport v Československu v roce 1981
Sport v Evropě v roce 1981